Шляховий, Шляхова, Шляхове — власні назви, які походять від слова «шлях»

Топоніми

Населені пункти 
 Шляхова (село) — село в Україні, в Бершадському районі Вінницької області
 Шляхове (селище) — селище в Україні, в Бериславському районі Херсонської області. Населення становить 1033 осіб. Довідник поштових індексів України.
 Рудня-Шляхова — село в Україні, у Володарсько-Волинському районі Житомирської області.

Річки 
 Шляхова — притока Орелі
 Шляхова — притока Коломаку

Інші 
 Шляхова — пасажирський зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Прізвища 

 Шляхова Нонна Михайлівна (нар. 1933) — український літературознавець
 Шляховий-Кармелюк Марко Семенович (отаман Кармелюк) — (1887, село Глеваха, Васильківський повіт, Київська губернія — 14 серпня 1921, село Глеваха, Київський повіт, Київська губернія) — український військовий і громадський діяч.